El Opel Grandland X es un automóvil todoterreno del segmento C producido por el fabricante alemán Opel desde el año 2017. Es un cinco plazas con carrocería de cinco puertas, motor delantero transversal y tracción delantera. Algunos de sus rivales son los Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Ford Kuga, Renault Kadjar, SEAT Ateca y Volkswagen Tiguan.

El modelo se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2017 y se comenzó a comercializar a fines de ese año. Utiliza la plataforma mecánica EMP2, compartida con el Peugeot 3008, el Citroën C5 Aircross y el DS7 Crossback.

El único motor gasolina es un tres cilindros en línea turboalimentado de 1,2 litros de cilindrada y 130 CV de potencia máxima. En tanto, el Diésel son un 1,6 litros de 120 CV y un 2,0 litros de 177 CV, ambos turboalimentados de cuatro cilindros en línea.

Referencias

Enlaces externos 

 Opel Grandland X en el sitio oficial de Opel España
 Opel Grandland X en km77
 Opel Grandland X en Diario Motor
 Club Opel Grandland X 
 Opel Grandland X en Top Gear
 Opel Grandland X en What Car?

Grandland X
Modelos de automóviles todoterreno
Modelos de automóviles del segmento C